Trinitat (en español Trinidad) es un barrio de la ciudad de Valencia (España), perteneciente al distrito de La Zaidía. Está situado en el centro de la ciudad y limita al norte con Benimaclet, al este con Jaume Roig y Exposició, al sur con La Seu y La Xerea y al oeste con Morvedre. Su población en 2022 era de 7.833 habitantes.

Referencias

Enlaces externos 

 Ayuntamiento de Valencia
 Plano de Trinitat en la web del Ayuntamiento de Valencia

Barrios de Valencia
La Zaidía